Кудряшовский сельский совет:

 Кудряшовский сельский совет (Кременский район) — Луганская область Украины
Кудряшовский сельсовет — Новосибирский район Новосибирской области России

Примечания